John Edwin (1749–1790) – attore e scrittore inglese
 John Edwin (1768–1805) – attore inglese